Southern Lord Records – amerykańska wytwórnia płytowa
 Southern Comfort – rodzaj likieru
 hybrydyzacja Southerna – metoda stosowana w biologii molekularnej
 Southern – brytyjski przewoźnik kolejowy
 Southern – dzielnica Hongkongu